Unter dem Titel Krajowe Eliminacje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2017 fand am 18. Februar 2017 die polnische Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest 2017 in Kiew (Ukraine) statt. Die Sendung wurde vom polnischen Journalisten Artur Orzech moderiert.

Kasia Moś gewann mit dem Lied Flashlight und vertritt damit Polen beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew.

Konzept 
Am 23. Mai 2016 bestätigte Polen seine Teilnahme am Eurovision Song Contest 2017 ehe TVP am 11. Januar 2017 aufrief, Beiträge einzusenden. Ursprünglich sollte der Vorentscheid bereits am 11. Februar 2017 ausgetragen werden, wurde aber auf Grund des hohen Interesses um eine Woche nach hinten verschoben, auf den 18. Februar 2017. Bis zum 10. Februar 2017 hatten Künstler die Gelegenheit potenzielle Beiträge einzureichen.

Teilnehmer 
Am 11. Februar 2017 stellte Telewizja Polska die zehn Teilnehmer des polnischen Vorentscheides vor. Der Gewinner der polnischen Vorentscheidungen wird zur Hälfte durch eine Jury und zur anderen Hälfte vom Publikum per Tele-Voting bestimmt.

Jury 
Die fünfköpfige Jury setzte sich aus der polnischen Opernsängerin Alicja Węgorzewska-Whiskerd, der Sängerin Maria Sadowska, dem Sänger Robert Janowski, dem Musiker Włodzimierz Pawlik und dem Komponisten Krzesimir Dębski zusammen.

Einzelnachweise 

Veranstaltung in Polen
Polnische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest
Musikwettbewerb 2017